Csáky ist der Name folgender Personen:

 Albin Csáky (1841–1912), ungarischer Politiker, Geheimer Rat, Minister für Kultus und Unterricht und Hofbeamter.

 István Csáky (1894–1941), ungarischer Politiker
 József Csáky (1888–1971), ungarischer Bildhauer
 Károly Csáky (1873–1945), ungarischer General der Kavallerie und Verteidigungsminister
 Nikolaus Csáky (1698–1757), Erzbischof von Gran
 Moritz Csáky (* 1936), österreichischer Historiker und Kulturwissenschaftler
 Pál Csáky (* 1956), slowakischer Politiker
 Csáky M.C. (Marianne Csáky; * 1959), ungarische Bildhauerin und Schriftstellerin